Toponímia:
 Zabala o Zabalam, ciutat estat de Mesopotàmia 
 Zabala (Bilbao), barri de Bilbao
 Biografies :
 Primer cognom:
 Antoni Zabala i Vidiella (sd), psicòleg, filòsof i educador 
 Cleto Zabala (Bilbao, 1847 - Madrid, 1912), compositor basc de nombroses òperes
 Federico Zabala Alcíbar-Jáuregui (Tolosa, Guipúscoa, 1916 - ?), advocat, polític i historiador basc
 Gaspar Zabala y Zamora (Dénia, s XVIII - Madrid, 1813), dramaturg valencià
 Iñaki Zabala Goiburu (Hernani, 1970), futbolista basc que ocupava la posició de defensa 
 Jerónimo Zabala (s. XVII), pintor murcià
 Juan Mateo Zabala y Zabala (Bilbao, 1777 - Zarautz, 1840),, erudit basc, franciscà i escriptor en basc
 Juan de Zabala y de la Puente (Lima, 1804 - Madrid, 1879), noble i militar carlí
 Manuel Zabala Urdániz (Saragossa, 1852- Madrid, 1927), historiador i pedagog aragonès d'origen basc 
 Pío Zabala Lera (Saragossa, 1879 - Madrid, 1968), historiador d'origen basc, diputat a Corts
 Valentín Zabala Argote (Mendoza, Àlaba, 1823 - Saragossa, 1869), pedagog basc
 Segon cognom:
 Bruno Mauricio de Zabala (1682 - 1736), militar i administrador colonial espanyol
 Gabino Olaso Zabala (Abadiño, País Basc, 1869 — La Font de la Figuera, La Costera, 1936), religiós de l'orde de Sant Agustí, beatificat en 2007 
 Gaizka Mendieta Zabala (Bilbao, 1974), futbolista bilbaí
 Herminio Díaz Zabala (Reocín, 1964), ciclista espanyol professional entre 1986 i 1998
 Raúl Iznata Zabala (Pamplona, 1977), futbolista navarrès que ocupa la posició de defensa